Новоархангељск може бити:

 Новоархангељск/ — назив града Ситка на Аљасци до 1867. године, главног града Руске Америке
  — насељено место у Кировоградској области, Украјина